Il doppio del torneo di tennis Hull Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michael Kohlmann e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Barry Cowan e Martin Lee 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Michaël Llodra (Campioni)
 Wesley Moodie /  Shaun Rudman (primo turno)

 Yves Allegro /  Arvind Parmar (primo turno)
 Daniele Bracciali /  Stefano Pescosolido (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hull Challenger 2001